Финал Кубка Шотландии по футболу 2019 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Шотландии сезона 2018/19, в котором встречались «Харт оф Мидлотиан» и «Селтик». Матч состоялся 25 мая 2019 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго.

Это был четвертый раз, когда два клуба встречались в финале Кубка Шотландии. Предыдущие финалы были в 1901, 1907 и 1956 годах. В этих трех встречах «Харт оф Мидлотиан» побеждал дважды, а «Селтик» - один.

Матч стал 57-м для «Селтика» в финале Кубка Шотландии и 15-м - для «Хартс». В данном матче победил «Селтик» со счетом 2:1. Клуб из Глазго офрмил третий подряд национальный требл, что ранее не было достигнуто в шотландском футболе.

Путь к финалу

Матч

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Scotland - List of Cup Finals

2019
Матчи ФК «Харт оф Мидлотиан»
Матчи ФК «Селтик»
Спортивные соревнования в Глазго